Tar generalmente se refiere a un formato de archivos informáticos. Asimismo, puede hacer referencia a:

 Tár, película de 2022 dirigida por Todd Field.
 Tar (laúd), instrumento musical persa.
 Tar (tambor), tambor de marco sin bordón y sin sonajas del Magreb.

Además, TAR, como acrónimo, puede referirse a:

 Terapia antirretroviral, en medicina.
 Transportes Aéreos Regionales, aerolínea mexicana.